Crust bezeichnet:

 eine Stilrichtung des Punk, siehe Crust Punk
 eine EP der Band Sarcófago
 ein Album der Band Sadist (Band)
 ein nach der Gerbung getrocknetes Leder